Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Szosowym 2022 – jazda indywidualna na czas mężczyzn – konkurencja jazdy indywidualnej na czas elity mężczyzn w ramach Mistrzostw Świata w Kolarstwie Szosowym 2022, która rozegrana została 18 września 2022 na liczącej ponad 34 kilometry trasie wokół miasta Wollongong.

Uczestnicy

Kwalifikacje 
W przypadku jazdy indywidualnej na czas mężczyzn każda reprezentacja miała możliwość wystawienia maksymalnie 2 kolarzy. Dodatkowo imienne prawo startu, nie wliczane do limitu 2 zawodników na kraj, otrzymali aktualni mistrzowie: świata (Filippo Ganna) oraz poszczególnych kontynentów (Europy – Stefan Bissegger, Afryki – Gustav Basson, panamerykański – Rodrigo Contreras, Azji – Jewgienij Fiodorow oraz Oceanii – Aaron Gate).

Reprezentacje

Lista startowa 
Na liście startowej jazdy indywidualnej na czas mężczyzn znalazło się 51 kolarzy z 31 reprezentacji. Zawodników podzielono na cztery grupy startowe – kolarze startowali w odstępie 90 sekund (z dodatkową, kilkudziesięcio minutową przerwą pomiędzy poszczególnymi grupami), w kolejności odwrotnej do numerów startowych (jako pierwszy na trasę wyruszył Daniel Bonello z numerem 52, a jako ostatni Filippo Ganna z numerem 1).

Klasyfikacja generalna

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Szosowym 2022